Catenocuneiphora är ett släkte av svampar. Catenocuneiphora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Catenocuneiphora